Die Taipei OEC Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Taipeh. Das Teppichplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 10. bis 17. November 2019 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Taipeh